Касасола-де-Арион ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 27,65 км². Население — 315 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Вальядолида